Oracle Challenger Series – Houston 2019 – męski i żeński tenisowy turniej rozgrywany w dniach 11–19 listopada 2019 roku na kortach twardych w Houston o puli nagród wynoszącej 162 480 dolarów amerykańskich zarówno dla kobiet i mężczyzn.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Bibliografia 
 
 

2019
2019 w tenisie ziemnym
2019 w Stanach Zjednoczonych